Ikerasakassak bezeichnet:
 Ikerasakassak (Sund, Amitsorsuaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakassak (Sund, Anguniartarfik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakassak (Sund, Mattaangasut), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakassak (Sund, Milissua), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakassak (Sund, Nasaasaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakassak (Sund, Paarnaqqortuut), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakassak (Sund, Uummannaq), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland